Mannar nebo Mannár může znamenat:

Indie
 Mannar (Indie) – město v Indii

Srí Lanka
 Mannár (okres) – okres na Srí Lance
Mannár (Srí Lanka) – město na Srí Lance
 Mannár (ostrov) – ostrov Srí Lanky

Související články
 Mannárský záliv